Takson biologiczny:
 groszek – rodzaj roślin zielnych z rodziny bobowatych (motylkowatych)

Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Groszek – polski harcmistrz oraz nauczyciel
 Mieczysław Groszek – polski bankowiec i ekonomista

Inne:
 Groszek – franczyzowa sieć samoobsługowych sklepów spożywczych w Polsce